Botnăreşti – miejscowość w Mołdawii, w rejonie Anenii Noi. Liczy 1003 mieszkańców.

Przypisy 

Miejscowości w rejonie Anenii Noi